Lorsqu'une personne rappelle à une autre qu'il est temps de faire un vœu, celle-ci est en droit de connaître le vœu de l'autre.

Littérature 
Vœux secrets (Answered Prayers) est un roman écrit par Danielle Steel, paru en France en 2004.

Politique 
Les vœux présidentiels du 31 décembre en France sont un rendez-vous médiatique en France qui permet au président de la République française de s'exprimer auprès des Français par l'intermédiaire de la télévision à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre du  et du passage à la nouvelle année.

Religion 
Dans la religion catholique, on parle de vœux religieux pour désigner les vœux qui sont prononcés par un(e) religieux(se) afin de suivre les conseils évangéliques. 
Les vœux de mariage sont les paroles prononcées par les époux au cours de la cérémonie de mariage.

Cinéma 
Les Quatre Vœux de Michel Ocelot est un film d'animation français de 1989.

Télévision 
 Meilleurs Vœux de Cordelia est le  de la saison 3 de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Art 
 Mes vœux, une œuvre d'Annette Messager créée en 1989.

Divers 
Les vœux de « bonne année » sont traditionnellement exprimés à minuit pendant le réveillon du nouvel an et dans les jours qui suivent.
Une carte de vœux est une carte envoyée pour témoigner des meilleurs souhaits pour quelqu'un.